Ad Visser (1947) – conduttore televisivo e cantante olandese
 Adrie Visser (1983) – ex ciclista su strada olandese
 Angela Visser (1966) – modella olandese, Miss Universo 1989
 Beitske Visser (1995) – pilota automobilistica olandese
 Carel Visser (1928-2015) – artista e scultore olandese
 Danie Visser (1961) – ex tennista sudafricano
 Dennis Visser (1995) – pattinatore di short track olandese
 Eefje de Visser (1986) – cantautrice olandese
 Esmee Visser (1996) – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Gerrit Visser (1903-1984) – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Henk Visser (1932-2015) – lunghista olandese
 Ingrid Visser (1977-2013) – pallavolista olandese
 Kevin Visser (1988) – calciatore olandese, di ruolo centrocampista 
 Kyle Visser (1985) – ex cestista statunitense
 Lawrence Visser (1989) – arbitro di calcio belga
 Leo Visser. propr. Leendert Visser (1966) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Nadine Visser (1995) – multiplista e ostacolista olandese
 Naomi Visser (2001) – ginnasta olandese
 Paulus Visser (...–...) – tiratore di fune sudafricano
 Ria Visser, propr. Adriana Johanna Visser (1961) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Sep Visser (1990) – rugbista a 15 olandese
 Tim Visser (1987) – rugbista a 15 olandese
 Werner Visser (1998) – discobolo e pesista sudafricano
 Willem Adolph Visser 't Hooft (1900-1985) – partigiano e teologo olandese
 Willem Visser 't Hooft (1900-1985) – partigiano e teologo olandese
 Yolandi Visser, nata Anri du Toit (1984) – cantante, rapper e attrice sudafricana
 Zarck Visser (1989) – lunghista sudafricano